Детлићи могу бити:

 Детлићи (ред)
 
 
 Детлићи (породица)